Axel Nygren kan syfta på:

 Axel Nygren (1865-1935), båtkonstruktör
 Axel Nygren (1912-1987), botaniker och ärftlighetsforskare